Cry kan syfta på:

Cry, Yonne – en kommun i Frankrike.
Cry – en låt av Michael Jackson.
Cry (Simple Minds-album) – ett album av Simple Minds.
Cry (musikgrupp) – en svensk musikgrupp.